Корбозеро — лимноним:
 Корбозеро — озеро в Медвежьегорском районе Карелии
 Корбозеро — озеро в Пудожском районе Карелии
 Корбозеро — озеро в Онежском районе Архангельской области
 Корбозеро — озеро в Вытегорском районе Вологодской области

Примечания